Каза́нский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:
 Казанский собор (Санкт-Петербург)
 Казанский собор (Ачинск)
 Казанский собор (Волгоград)
 Казанский собор (Иркутск)
 Казанский собор (Комсомольск-на-Амуре)
 Казанский собор (Луга)
 Казанский собор (Москва)
 Казанский собор (Находка)
 Казанский собор (Нерехта)
 Казанский собор (Нижний Тагил)
 Казанский собор (Оренбург)
 Казанский собор (Самара)
 Казанский собор (Ставрополь)
 Казанский собор (Сызрань)
 Казанский собор (Феодосия)
 Казанский собор (Чита)
 Казанский собор (Элиста)
 Казанский собор (Алма-Ата)
 Казанский собор (Кириллов)

См. также 
 Сергиево-Казанский собор
 Казанская церковь